Сингапур има више значења:

 Сингапур
 Сингапур (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сингапур (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сингапур (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику